Capdevila peut désigner :

Patronymes 
 Arturo Capdevila (1889-1967) était un poète, dramaturge, conteur, essayiste, professeur de philosophie et de sociologie, avocat, juge et historien argentin ;
 Joan Capdevila (1978- ), est un footballeur international espagnol ;
 Joan Capdevila i Esteve (1965-), est un homme politique catalan ;
 José Luis Sánchez Capdevila (1981- ) est un footballeur espagnol ;
 Luc Capdevila (1960- ), est un historien français, spécialiste de la guerre en France et en Amérique latine ;
 Roser Capdevila (1939- ), est une auteure catalane d'albums de jeunesse.

Toponymes 
 Capdevila, localité argentine située dans le département de Las Heras, province de Mendoza ;
 General Capdevila, localité argentine située dans la province du Chaco et dans le département de Doce de Octubre.